Митинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Митинская волость (Нерехтский уезд) — в составе Костромской губернии
 Митинская волость (Дмитровский уезд) — в составе Московской губернии
 Митинская волость (Курганский уезд) — в составе Тобольской губернии